Натуральне число 2077
 2077 рік до нашої ери
 2077 рік нашої ери